Edmé Bouchardon (1689-1762) – scultore francese
 Jacques-Philippe Bouchardon (1711-1753) – scultore francese
 Jean-Baptiste Bouchardon (1667-1742) – architetto e scultore francese
 Pierre Bouchardon (1870-1950) – magistrato francese
 Tom Bouchardon (2002) – canoista francese